White Fleet steht für:

 Great White Fleet, Verband von US-amerikanischen Linienschiffen
 Great White Fleet (Kühlschiffe), Bananendampfer-Flotte von United Fruit
 White Fleet, anderer Name für Frota Branca, portugiesische Fischereiflotte